ITAR
 ITAR-TASS, le nom complet de l'agence Tass, agence de presse russe,

 ITAR est l'abréviation de :
 International Traffic in Arms Regulation, du nom d'une législation américaine, au titre de laquelle les États-Unis doivent donner leur accord pour l'exportation des équipements d'armement comportant une technique sensible, y compris lorsque cette technique est déjà implantée sur un équipement étranger faisant l'objet d'un projet de réexportation. Cela donne lieu à des accords bilatéraux dits "accords ITAR".

iTar  peut faire référence à :
 une petite application informatique du monde Mac intel, constituant une interface glisser-déposer (drag and drop) pour compresser en fichiers TAR, utilisant bzip2, gzip ou Z-unix ;
 un raccourci du logiciel informatique Oracle (gestion de base de données) permettant de parcourir un tableau,